«Фантомы» — фильм 1913, реж. Колин Кэмпбелл (США)
«Фантомы» — фильм 1998 года с Беном Аффлеком в главной роли, реж. Джо Чаппелль (США)
«Фантомы» — фильм 2008 года с Джошуа Джексоном в главной роли, реж. Масаюки Очиай (США)